

Carriera 
Nella stagione 2008-09 è in forza alla formazione kazaka di prima divisione del , meritando la convocazione nella Nazionale Under-21 di calcio a 5 del Kazakistan giunta alla fase finale del campionato europeo di categoria.

Collegamenti esterni